

Mensen en andere dieren 
 een mannelijk dier (soms ook wel een ander organisme van het mannelijk geslacht), en in het bijzonder:
 Man (geslacht), een volwassen mens van het mannelijk geslacht
 een mannelijke huwelijkspartner
 een lid van een bemanning, soms ook gebruikt voor werkman in het algemeen
 een vazal, veelal een regionale of lokale machthebber
 een mens (hoofdbetekenis) in het algemeen

Geografie 
 Man (eiland), een eiland in de Ierse Zee en een Brits Kroonbezit
 Man (Nicobaren), een klein onbewoond eiland in de Golf van Bengalen
 Man (stad), een stad en departement in Ivoorkust
 Man (West Virginia), een kleine plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Man (Vikramgad), een dorp in Maharashtra, India.
 Man., de afkorting van de Canadese provincie Manitoba

Overig 
 Man (album), een muziekalbum van de Zweedse zangeres Neneh Cherry
 Man (rockband), een Britse rockband
 Man (volk), een volk uit de Chinese oudheid
 მ (Man), de twaalfde letter van het Georgisch alfabet
 Nederlandse gulden – bijnamen hiervan waren man met de stok, piek(el)man, wegens een voormalige afbeelding van een man met een lans, zie ook piek (geld)

Zie ook de volgende doorverwijspagina's 
 MAN, een afkorting
 De Man, een achternaam
 Mann (doorverwijspagina)
 heer, een deftiger woord voor man